Charles Grey (1. hrabia Grey) (1729–1807) – brytyjski arystokrata i wojskowy
 Charles Grey (2. hrabia Grey) (1764-1845) – brytyjski arystokrata i polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach 1830-1834
 Charles Grey (5. hrabia Grey) (1879-1963) – brytyjski arystokrata